Базоалюміні́т (; ; ) — мінерал, водний основний сульфат алюмінію.

Загальний опис 

Хімічна формула: Al4[(OH)10| SO4]·5H2O.

Містить (%): Al2О3 — 42,85; SO3 — 17,15; H2O — 40. Сингонія гексагональна. Утворює білі суцільні маси з раковистим зломом.

Густина 2,12. Знайдений у вигляді нальотів на стінках тріщин і в прожилках з гідробазалюмінітом, алофаном, гіпсом, арагонітом.

Див. також 
 Фельшебаніїт
 Список мінералів

Примітки

Література

Посилання 
 Basaluminite. 

Сульфати (мінерали)
Мінерали алюмінію
Водні мінерали